Deze pagina toont een chronologisch en gedetailleerd overzicht van de interlands die het Macedonisch voetbalelftal heeft gespeeld in de periode 1990 – 1999 vlak nadat de voormalige Joegoslavische deelrepubliek onafhankelijk was geworden.

Interlands

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

 

1990
M